Op de 92e vrouweneditie van het US Open in 1978 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 30 augustus tot en met 10 september 1978.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Martina Navrátilová en Betty Stöve hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Navrátilová speelde samen met Billie Jean King, en wist daarmee haar titel te prolongeren. Stöve en Chris Evert waren het derde reekshoofd, maar strandden al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Billie Jean King en Martina Navrátilová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste Australische koppel Kerry Reid en Wendy Turnbull in twee sets. Het was hun negende gezamen­lijke titel. De Amerikaanse King had daar­naast 104 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de destijds Tsjecho-Slowaakse Navrátilová 24.

De Belgische Michèle Gurdal speelde samen met Naoko Satō uit Japan – zij kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloren hun openingspartij in de tweede ronde.

Naast Betty Stöve waren er geen andere Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 2)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1978